Bianca Andreescu era la campionessa in carica dell'ultima edizione che si è svolta nel 2019, ma è stata eliminata al terzo turno da Ons Jabeur.

Camila Giorgi ha conquistato il titolo dopo aver battuto Karolína Plíšková 6-3, 7-5.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Aryna Sabalenka (semifinale)
 Bianca Andreescu (terzo turno)
 Elina Svitolina (secondo turno)
Karolína Plíšková (finale)
 Garbiñe Muguruza (secondo turno)
 Simona Halep (secondo turno)
 Petra Kvitová (terzo turno)
 Viktoryja Azaranka (quarti di finale)

  Elise Mertens (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Maria Sakkarī (terzo turno)
  Elena Rybakina (primo turno)
  Ons Jabeur (quarti di finale)
  Karolína Muchová (primo turno)
  Cori Gauff (quarti di finale)
  Madison Keys (primo turno)

Wildcard 

  Leylah Annie Fernandez (primo turno)
  Rebecca Marino (terzo turno)

  Sloane Stephens (secondo turno) 
  Carol Zhao (primo turno)

Qualificate 

  Alison Van Uytvanck (primo turno)
  Anastasija Potapova (secondo turno)
  Tereza Martincová (primo turno)
  Clara Burel (primo turno)

  Océane Dodin (secondo turno)
  Caroline Garcia (primo turno)
  Amanda Anisimova (terzo turno)
  Harriet Dart (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2021